Shorr ist der Familienname folgender Personen:

 Karly Shorr (* 1994), US-amerikanische Snowboarderin
 Kehat Shorr (1919–1972), israelischer Sportschütze
 Lester Shorr (1907–1992), US-amerikanischer Kameramann
 Richard Shorr (1942–2001), US-amerikanischer Tontechniker
 Shannon Shorr (* 1985), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Schorr
 Shor